«Никколо Паганини» — четырёхсерийный телевизионный художественный фильм о жизни и творчестве Никколо Паганини, выпущенный к 200-летию со дня рождения великого итальянского скрипача и композитора. Снят по мотивам книги А. К. Виноградова «Осуждение Паганини» по заказу Гостелерадио СССР в 1982 году. Премьера на ТВ - 26.10.1982г.

Сюжет 
Юлиус Шмидт, биограф Никколо Паганини, повествуя о жизни великого итальянского композитора и скрипача, о его взлётах, падениях, любви и конфликтах с католической церковью, пытается постичь природу гения, разгадать причину гениальности произведений Паганини.

В главных ролях 
 Владимир Мсрян — Никколо Паганини (роль озвучил Сергей Шакуров)
 Стефан Василев — Паганини в детстве
 Альберт Филозов — Юлиус Шмидт, магистр философии
 Алла Чернова — Антония Бьянки
 Армен Джигарханян — Дино Кьярелли
 Владимир Самойлов — князь Боргезе
 Донатас Банионис — Луиджи Джерми, адвокат (роль озвучил Пётр Шелохонов)
 Георги Георгиев-Гец — Франтишек
 Юрий Катин-Ярцев — Урбино
 Всеволод Шиловский — Россини

В фильме снимались 
Пётр Слабаков — Антонио Паганини, отец Никколо
Виолета Донева — Тереза Боччардо, мать Никколо
Габриель Воробьёв — Акилло Паганини (в титрах — Гаррик Воробьев)
Юрис Стренга — Акилло Паганини во взрослом возрасте
 Валерий Ерёмичев
 Ольгерт Кродерс — Меттерних
 Ваня Цветкова — Дида / Карлотта / Крошка
 Борис Арабов — Верон
 Марин Янев — Ребиццо
 Юозас Будрайтис — Берлиоз
 Саулюс Баландис
 Римгаудас Карвялис — ксёндз
 Борис Клюев — Фердинандо Паэр
 Иван Дмитриев — граф Разумовский
 Александр Романцов — Кароль Липинский
 Витаутас Томкус — Джон
 Стефан Илиев — эпизод

Съёмочная группа 
 Сценарий — Олега Стукалова-Погодинапри участии Леонида Менакера
 Режиссёр-постановщик — Леонид Менакер
 Оператор-постановщик — Владимир Ковзель
 Художники-постановщики — Валерий Юркевич, Димитр Желев
 Композитор — Сергей Баневич
 Звукооператор — Оксана Стругина
 Дирижёры — Роберт Лютер, Лео Корхин
 Режиссёры — Анна Тубеншляк, Й. Георгиева
 Операторы — А. Горьков, Ю. Плешкин
 Монтаж — И. Руденко
 Грим — Вадима Халаимова, Клавдии Малыш, Й. Бобевой
 Художники:по костюмам — Диана Манэ, А. Деневадекораторы — В. Балгаранова, Э. Исаев, З. Ракитянская
 Редактор — Никита Чирсков
 Ассистенты:режиссёра — Григорий Никулин, Н. Седова, А. Морозова, П. Галевска, Е. Христовоператора — С. Охапкин, В. Димитров
 Ассистенты:звукооператора — Владимир Персовпо монтажу — И. Арсеньевахудожника А. Паскалев
 Административная группа — Э. Арциховский, А. Кабаков, Г. Ковачев, Г. Тугушева, Б. Родин
 Мастер по свету — О. Третьяков
 Светоустановщик — А. Умикова
 Директора картины — Владимир Беленький, С. Костов, П. Устинов

Съёмки 
 Леонид Менакер при выборе материала для новой картины ткнул пальцем наугад в списке, попав на «Осуждение Паганини» Виноградова, которая была любимой книгой юности режиссёра.
 На главную роль Леонид Менакер изначально хотел пригласить дирижёра Юрия Темирканова, но получил категорический отказ. Владимир Мсрян был до этого малоизвестным актёром, поэтому с утверждением его кандидатуры возникли проблемы.
 Партию скрипки в фильме исполняют Леонид Коган и (после смерти Когана) Михаил Гантварг.
 Закадровый текст от автора читает Александр Демьяненко.
 При сдаче фильма Гостелерадио возникли претензии к финалу, когда биограф сжигает свои рукописи. Менакеру удалось переубедить руководство словами «Гениальность — это не формула, которую можно разгадать и записать».
 В 1983 году Владимир Мсрян был удостоен приза за лучшую мужскую роль на X конкурсе ВФТФ.
 Главная музыкальная тема фильма композитора Сергея Баневича впоследствии стала популярной песней на стихи Татьяны Калининой «Дорога без конца» в исполнении Альберта Асадуллина.
 Большая часть съёмок фильма проходила в различных местах Болгарии и Италии, оставшееся — в Ленинградской области и непосредственно в Ленинграде.
 В качестве дворца Канцлера выступает Шереметевский дворец на Фонтанке.
 Под именем Юлиуса Шмидта выведен биограф Паганини Макс Юлиус Шоттки.
 В канун 25-летия со дня выхода картины на телевизионные экраны режиссёр Леонид Менакер, композитор Сергей Баневич и актёр Альберт Филозов были удостоены медали «За вклад в отечественную культуру» от общества защиты культуры Санкт-Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 «Никколо Паганини» Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003
 «Никколо Паганини» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия 
 «Никколо Паганини» Энциклопедия отечественного кино
 «Никколо Паганини»  RUSKINO.RU 
 Телеканал «Культура». «Никколо Паганини»
 

Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телефильмы Болгарии
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1982 года
Телесериалы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Фильмы-биографии Болгарии
Биографические телесериалы СССР
Исторические телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Экранизации литературных произведений
Фильмы о Никколо Паганини
Исторические телесериалы о XVIII веке
Исторические телесериалы о XIX веке
Фильмы-биографии СССР
Фильмы БНТ
Фильмы Болгарии 1982 года
Совместные фильмы СССР и Болгарии
Телевизионные премьеры 1982 года